Разде́лка — многозначный термин.

Мясная промышленность 
Разделка — процесс переработки туши забитого животного в мясо для кулинарных целей.
 Разделка говяжьей туши
 Разделка свиной туши
 Разделка бараньей туши
 Разделка рыбы

Строительство 
 Разделка — слой теплоизоляции из кирпича или других теплостойких материалов между поверхностью комнатной печи и стеной, предохраняющий её от пожара.

Спорт 
Разделка — жаргонное название гонки с раздельным стартом.
 Индивидуальная гонка с раздельным стартом (велоспорт)

См. также
 Разделна
 Раздельная
 Раздел

